Мо́ника Зеле́нски () — оскорбительное прозвище президента Украины Владимира Зеленского за его роль в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, возникшее в 2019 году и ставшее интернет-мемом.

Предпосылки 
Предпосылкой получения Зеленским прозвища послужил телефонный разговор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2019 года. Поскольку Владимир Зеленский косвенно стал поводом для инициирования процедуры импичмента Дональду Трампу, его стали сравнивать со стажёркой Белого дома Моникой Левински, из-за сексуальных отношений с которой в 1998 году президенту США Биллу Клинтону был объявлен импичмент.

1 сентября 2021 года американский спутниковый канал C-SPAN назвал в субтитрах президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». В первом абзаце текста трансляции встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, прошедшей в тот же день, вместо фамилии президента Украины была указана другая неверная фамилия «Левински». Ошибка появилась в начале выступления Остина, когда тот приветствовал Зеленского и министра обороны Украины Андрея Тарана, правильно произнеся их имена. Однако автоматическая расшифровка C-SPAN зафиксировала оба их имени как «Левински» и «Тегеран» соответственно.

Освещение в СМИ 
В сентябре 2019 года, после телефонного разговора Трампа с Зеленским, западные СМИ стали сравнивать Зеленского с Левински. Его тогда впервые назвали «новой Моникой Левински» и «Моникой Зеленски».

Аналитический центр Atlantic Council сообщил, что многочисленные российские государственные СМИ и Telegram-каналы усилили освещение опечатки в субтитрах, указав на предполагаемое неуважение администрации Байдена к Зеленскому. Ведущие российские СМИ, по мнению Atlantic Council, воспользовались возможностью, чтобы «показать Украине её место» и чтобы доказать, что визит президента Украины в США был незначительным. Информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что ошибочная фамилия появилась в стенограмме встречи только в её начале, и предоставило некоторую предысторию Моники Левински и скандала с Клинтоном. В это время телеканал «Россия 1» начал свой видеорепортаж о встрече с упоминанием опечатки, сказав: «Президент Зеленский, или Левински, как его называли по американскому телевидению». Кроме того, телеведущий подчеркнул, что визит президента Украины не является первоочередной задачей для официальных лиц США, заявив, что Киев «умолял» Вашингтон встретиться до переговоров Байдена и Путина, но США неоднократно переносили визит Зеленского.

Информационное агентство Sputnik опубликовало интервью с Анатолием Шарием, где блогер утверждал, что Зеленского называли Левински в американской прессе. Между тем газета «Московский комсомолец» заявила: «Сотрудники телеканала ошиблись и указали вместо фамилии „Зеленский“ фамилию „Левински“». Издание Lenta.ru процитировало сообщение «РИА Новости» и упомянуло шутку комика Джимми Киммела о Зеленском, который оказался «Левински». Телеканал «Царьград ТВ» включил комментарий эксперта об американо-украинских отношениях. Многие СМИ, такие как «Известия», Baltijas Balss и PolitExpert, также упомянули эту новость, но указали только на ошибку и объяснили, кто такая Моника Левински. Газета.ru заявила, что подводка к видео, по всей видимости, «была составлена без участия человека в автоматическом режиме».

Российский Telegram-канал «Минправды» заявил, что поездка украинского президента не была положительной для его имиджа, потому что его называли «президентом Левински». Среди наиболее популярных постов в Telegram был пост на канале «Армагеддоныч». Комментируя визит Зеленского в США, «Армагеддоныч» заявил, что американские СМИ назвали Зеленского «президентом Левински» после того, как он «раздражающе приставал и всячески преследовал Байдена». Этот пост переслал к себе в Telegram-канал телеведущий Владимир Соловьёв.

В Твиттере ошибка транскрипции упоминалась в твитах, которые либо критиковали итоги встречи, либо высмеивали Зеленского и Украину относительно их роли на мировой арене.

Использование и реакция 
Фраза «Моника Зеленски» стала очень популярной в сети, включая страны постсоветского пространства. Мем обрёл особую популярность в Укрнете, украинские пользователи стали высмеивать ситуацию с помощью постов в социальных сетях со ссылками на мем «Моника Зеленски». Украинский политолог Тарас Березовец заявил: «Теперь Украину знает весь мир». Многие пользователи предложили идею создания сосательной конфеты «Моника», которую могла бы начать производить компания Петра Порошенко «Рошен» в качестве троллинга действующего президента Украины. Социальные сети заполнили посты с шутками о Зеленском с хештегом #моника. Пользователи Твиттера высмеяли ситуацию и поделились публикацией о синем платье Моники Левински, в котором была обнаружена сперма Билла Клинтона, и призвали Зеленского надеть синий костюм.

Резонансное событие совпало с падением в Facebook положительных комментариев в адрес Зеленского. С этого момента «Моника Зелински», по состоянию на 2021 год, — самое высокочастотное негативное именование президента Украины (45 % от всех), за ним следует «нелох» (порядка 20 %), на третьем месте «шут», с различными сопутствующими определениями — позорный, несчастный, жалкий и прочее (около 14 %).

Само прозвище «Моника Зеленски» образовалось в результате контаминации двух имён собственных — Моника Левински и Владимир Зеленский. Доктор филологических наук Л. В. Соснина отмечает, что данный оним демонстрирует высокий лингвокреативный потенциал.

В сентябре 2019 года американский телеведущий Джимми Киммел во время своей телепередачи обратил внимание на телефонный разговор Зеленского и Трампа. Во время монолога на эту тему он назвал Зеленского «новой Моникой Левински». Киммел иронично заявил: «Кто бы мог подумать, что Владимир Зеленский станет его [Дональда Трампа] Моникой Левински. Но так и есть».

Некоторые протестующие использовали слово «Моника» по отношению к Зеленскому во время протестов в Киеве в октябре 2019 года.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью назвал американские СМИ «злыми ребятами» за их сравнение Зеленского с Моникой Левински.

В июле 2020 года российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали пранк с Моникой Левински, представившись Гретой Тунберг и её отцом Свантом. В беседе с Моникой «Свант» упомянул Зеленского и про его прозвище. Сама Моника согласилась с тем, что это пример запугивания в политике: «Меня, безусловно, раздражают такие вещи, которые происходят, но я просто привыкла к этому — и это прискорбно».

В августе 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю общения Зеленского с уже бывшим президентом США Биллом Клинтоном проиронизировала над таким прозвищем президента Украины, сообщив, что «год назад <…> C-SPAN провидчески назвала Зеленского „президентом Левински“».

Примечания 

Уничижительные обозначения людей
Интернет-мемы, появившиеся в 2019 году
Интернет-мемы Украины
Владимир Зеленский в массовой культуре
Пропаганда в России во время российско-украинской войны
Интернет-мемы Украины